El término La Roca puede referirse a:

 La Roca: barrio de la ciudad de Málaga, España.
 La Roca de la Sierra: municipio en la provincia de Badajoz, España.
 La Roca del Vallés: municipio en la provincia de Barcelona, España.
 El Peñón de Gibraltar: conocido como La Roca (The Rock en inglés).
 Prisión de Alcatraz: cárcel de Estados Unidos conocida como La Roca.
 La Roca: poema sinfónico del compositor ruso Sergéi Rajmáninov.
 La Roca, The Rock o Dwayne Johnson: actor y figura mediática de la Lucha Libre de Estados Unidos.(WWE)
 La roca: película estadounidense de 1996 dirigida por Michael Bay.
 La Roca: programa de La Sexta de 2021 presentado por Nuria Roca.